La Maison de l'horreur (House on Haunted Hill), film américain de William Malone sorti en 1999 ;
 La Maison de l'horreur (Slaughterhouse), huitième épisode de la saison 1 des Experts : Miami, diffusé en 2002 ;
 La Maison de l'horreur (Halloween), quatrième épisode de la saison 7 de Malcolm, diffusé en 2005 ;
 La Maison de l'horreur (Murder House), troisième épisode de la saison 1 d’American Horror Story, diffusé en 2011.

Voir aussi 
 House of Horrors, film américain de Jean Yarbrough sorti en 1946.
  et